L'édition 2023 du tournoi de tennis de Monterrey se déroule du 27 février au  sur dur en extérieur. 
Elle est classée en catégorie WTA 250.

Faits marquants

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février 2022, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Forfaits 
  Kateryna Baindl, remplacée par  Kaja Juvan
  Beatriz Haddad Maia, remplacée par  Ysaline Bonaventure
  Rebecca Peterson, remplacée par  Marina Bassols Ribera

Lauréates 
La Croate Donna Vekić remporte son  WTA en dominant en finale la Française Caroline Garcia.

La paire colombienne Yuliana Lizarazo / María Paulina Pérez García remporte le double, il s'agit de leur  WTA.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monterrey
 Saison 2023 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2023
Monterrey
Tennis au Mexique en 2023
Tennis en février 2023
Tennis en mars 2023